Alóctono o alóctona puede hacer referencia a:

 Fósil alóctono, hallado en un lugar diferente de donde se originó.

 Roca alóctona, roca o fragmento de procedencia diferente al lugar donde se emplaza.
 Lengua alóctona o lengua originaria de un territorio distinto de donde se habla.

 Río alóctono, que transcurre por zonas más secas que la de su nacimiento.
 Especie alóctona, una especie no nativa del lugar o del área donde habita.
Enlaces externos